Nisqually steht für:

 Nisqually, ein Indianerstamm in Washington (Bundesstaat)
 Nisqually River
 Nisqually Glacier an der Südseite des Mount Rainier 
 Nisqually National Wildlife Refuge
 Nisqually-Edbeben 2001
 Nisqually (Schiff, 1927), ein Schiff der Steel-Electric-Klasse